Дорогая — многозначный термин:

 Дорогая - требующая высоких денежных затрат женщина (жена). Влечет дополнительные материальные расходы для содержания и поддержания требуемого образа жизни.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Дорогая — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 
Россия
 Дорогая — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.

Кинематограф 
 Дорогая (фильм, 1965) () — фильм, Великобритания, реж. Джон Шлезингер.
 Дорогая (фильм, 2007) () — фильм, Франция, реж. Кристин Карьер.
 Дорогая (фильм, 2010)  () — фильм, Индия, реж. А. Карунакаран.
 Дорогая (фильм, 2013) — фильм, Россия,